Бронзит:

 Бронзит, Константин Эдуардович (род. 1965) — российский аниматор, режиссёр анимационных фильмов.
 Бронзит (минерал) — разновидность ромбического пироксена. Цветом и блеском напоминает бронзу.

Примечания